Croone ist der Familienname folgender Personen:

 William Croone (1633–1684), Arzt und Mitgründer der Royal Society

Siehe auch:
 Croonian Lecture